Государственные символы — установленные конституцией, специальными законами или традициями особые, как правило исторически сложившиеся, отличительные знаки (символы) государства, олицетворяющие его национальный суверенитет, самобытность. 

К основным государственным символам относятся государственный флаг, государственный герб, государственный гимн. Встречаются и государственные символы другого вида: национальные цвета, девизы, эмблемы в форме цветков и животных и тому подобное.

Из-за давности появления государственных символов многие конституции даже не упоминают их, хотя иногда и содержат сведения о гербе или флаге. Законы большинства государств и стран регулируют использование государственных символов, нарушение законодательства (в том числе «надругательство над флагом») во многих государствах и странах может привести к уголовной ответственности.

Схожая символика у территорий, субъектов федераций и административно-территориальных единиц во многих государствах и странах не выражает их суверенитет.

См. также 
 Государственные символы России
 Национальный символ

Примечания

Литература 
 
 
 

Государственные символы